Aristide – nome proprio di persona maschile italiano
 Aristide – personaggio della serie Pokémon

Persone 
 Aristide il Giusto – politico e generale ateniese
 Aristide di Tebe, detto il vecchio – pittore e scultore greco antico del IV secolo a.C.
Aristide di Mileto – scrittore greco antico autore della fabula milesia
 Publio Elio Aristide – retore greco del II secolo d.C.
 Sant'Aristide (Aristide di Atene) – padre apologeta del II secolo
 Jean-Bertrand Aristide – politico haitiano